Keppel Island ist der Name folgender Inseln:

 Keppel Island (Falklandinseln), eine der Falklandinseln
 Great Keppel Island, Insel vor der australischen Ostküste, siehe Keppel Islands
 Keppel's Isle, deutsch veraltet auch: Keppelsinsel, frühere Bezeichnung für die Hauptinsel der Niuas im Königreich Tonga